Philipp Kreuels (Düsseldorf, 1985. január 11. –) német labdarúgó, a Rot-Weiß Oberhausen középpályása.

További információk 
Philipp Kreuels adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1985-ben született személyek
Német labdarúgók
A Rot-Weiß Essen labdarúgói
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
Az SV Babelsberg 03 labdarúgói
Az 1. FC Saarbrücken labdarúgói
A Rot-Weiß Oberhausen labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek